Dirty (álbum) - da banda Sonic Youth
Dirty (filme) - drama de 2005
Ou ainda:
Dirrty- canção de Christina Aguilera com participação do rapper Redman

Desambiguação